Prideaux ist der Familienname folgender Personen:

 Don W. Prideaux (1903–1991), US-amerikanischer Ingenieur
 Gavin J. Prideaux (* 1969), australischer Zoologe
 Sue Prideaux (* 1946), norwegisch-britische Schriftstellerin